Mondello heißt
 Mondello, Stadtteil von Palermo
Premio Letterario Internazionale Mondello, italienischer Literaturpreis, ursprünglich in Mondello vergeben
 Mondello (Einheit), war ein italienisches Flächen-, Volumen- und Gewichtsmaß

Mondello ist der Familienname folgender Personen:
 Daniele Mondello (* ?), italienischer DJ
 Gabriella Mondello (* 1944), italienische Politikerin
 Romina Mondello (* 1974), italienische Schauspielerin
 Toots Mondello (1911–1992), US-amerikanischer Saxofonist
 Vittorio Luigi Mondello (* 1937), italienischer Erzbischof

Siehe auch:

 Mandello